Mestre – ex Comune e frazione di Venezia
 Mestre – goletta ad elica della Regia Marina
 Jeannine Mestre – attrice
 Audrey Mestre – apneista francese

Pagine correlate 

Castello di Mestre